1386 км, 1386-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1386 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 514213
 1386 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811360